Тер-Акопов —  русифицированная форма армянской фамилии .

Известные носители 
 Тер-Акопов, Аркадий Авакович (1940—2003) — доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РСФСР.
 Тер-Акопов, Арсен Оганесович (1856—?) — архитектор Нахичевани-на-Дону.
 Тер-Акопов, Вагаршак Тер-Маркосович (1865—?) — российский генерал-майор.
 Тер-Акопов, Георгий Рубенович — Председатель Московской коллегии адвокатов «Тер-Акопов и партнеры», почетный член Московского союза юристов.

См. также